Грийнвил може да се отнася за:

 Градове
 В САЩ
 Грийнвил (Северна Каролина)
 Грийнвил (Южна Каролина)
 Грийнвил (Мисисипи)
 Грийнвил (Тенеси)
 Грийнвил (Калифорния)
 Грийнвил (Флорида)
 Грийнвил (Либерия)
 Грийнвил (окръг), Южна Каролина, САЩ